Медведевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Медведевское сельское поселение — в составе Иловлинского района

Вологодская область
 Медведевское сельское поселение — в составе Тотемского района

Республика Крым 
 Медведевское сельское поселение — в составе Джанкойского района
 Медведевское сельское поселение — в составе Черноморского района

Орловская область
 Медведевское сельское поселение — в составе Глазуновского района

Смоленская область
 Медведевское сельское поселение — в составе Тёмкинского района

Тюменская область
 Медведевское сельское поселение — в составе Голышмановского района

Челябинская область
 Медведевское сельское поселение — в составе Кусинского района